Нуева Санта Роса има више значења:

 Нуева Санта Роса (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Санта Роса (Атенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Нуева Санта Роса (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику